Дискография американской певицы Эмили Осмент состоит из одного студийного альбома, одного мини-альбома, и трёх синглов. Осмент выпустила свой дебютный мини-альбом All the Right Wrongs 27 октября 2009 года под лейблом Wind-Up Records. Ему предшествовал сингл «All the Way Up». Альбом представил второй сингл «You Are the Only One».

После выпуска её мини-альбома, Осмент начинает работает над её дебютным альбомом. 8 июня 2010 года Осмент выпускает первый сингл из альбома, «Let’s Be Friends». Вскоре после этого, она подтвердила название её дебютный альбома, который будет называться Fight or Flight. Второй сингл, «Lovesick» был выпущен 7 сентября 2010 года. Альбом Fight or Flight был выпущен в США 5 октября 2010 года. В 2011 Эмили выпустила ещё 2 новых сингла: Hush вместе с Джошем Рамсей и Drift.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

С другими певцами

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эмили Осмент

Осмент, Эмили
Осмент, Эмили